

Film
 Help Yourself – film del 1920 diretto da Hugo Ballin
 Help Yourself – cortometraggio del 1922 diretto da Joe Rock
 Help Yourself – film del 1932 diretto da John Daumery

Musica
 Help Yourself – gruppo musicale pub rock britannico
 Help Yourself – album di Tom Jones del 1968
 Help Yourself – album di Julian Lennon del 1991
 Help Yourself – singolo di Amy Winehouse del 2004, dall'album Frank